Afterglow – album amerykańskiego gitarzysty jazzowego Oscara Moore’a, będący powtórzeniem wydanego w 1965 albumu We’ll Remember You, Nat uzupełnionym o dwa nowe nagrania z tej samej sesji. Tytuł, okładka, kolejność nagrań zostały zmienione. Pełny tytuł: Afterglow. The Oscar Moore Trio. Tribute to Nat King Cole.

LP wydany przez wytwórnię Piccadilly (PIC 3372) w 1980.

Muzycy 
 Oscar Moore – gitara
 Gerald Wiggins – fortepian
 Joe Comfort – kontrabas

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

Bibliografia 
 Dyskografia O. Moore'a w jazzdisco.org
 Oscar Moore and Friends w AllMusic

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy jazzowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1980